Инаксессибл (остров) — остров под управлением острова Святой Елены
 Инаксессибл (острова) — острова, на которые претендуют Аргентина, Великобритания и Чили